Entophlyctis — рід грибів родини Endochytriaceae. Назва вперше опублікована 1892 року.

Класифікація 
До роду Entophlyctis відносять 32 види:

Примітки

Джерела 
 Fischer, A. 1891. Rabenhorst's Kryptogamen-Flora, Pilze — Phycomycetes. 1(4):1-128 — P. 114.

Роди грибів
Хітридіоміцети